Oberprieler ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Oberprieler (* 1964), deutscher Botaniker
 Rolf Oberprieler (* 1955), deutsch-australischer Koleopterologe
 Stefanie Oberprieler, australische Entomologin
 Ulrich Oberprieler, deutscher Autor